Револьве́р систе́мы Нага́на образца 1895 года (7,62-мм револьвер Нагана обр. 1895 г., или 3-линейный револьвер образца 1895 года, индекс ГРАУ — 56-Н-121) — семизарядный револьвер, разработанный и производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем (Émile) (1830—1902) и Леоном (Léon) (1833—1900) Наганами (Nagant) для Российской империи, состоявший на вооружении и выпускавшийся в ряде стран в конце XIX — середине XX века.

История создания 
В последней четверти XIX века многие государства задумались о перевооружении своих армий. К тому времени наиболее перспективным образцом личного короткоствольного огнестрельного оружия были револьверы, сочетавшие достаточную простоту конструкции, многозарядность и надёжность. Бельгийский город Льеж был одним из европейских центров оружейной промышленности. В нём с 1859 года существовала Оружейная фабрика Эмиля и Леона Наган (Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant) — небольшая семейная мастерская, занимавшаяся ремонтом голландских револьверов и проектирующая свои образцы огнестрельного оружия. Первый револьвер оригинальной конструкции старший брат Эмиль представил на испытания бельгийскому военному ведомству, и он был принят на вооружение в качестве офицерского и унтер-офицерского оружия под названием «револьвер модели 1878 года». 9-мм револьвер модели 1878 года был шестизарядным, он был оснащён «механизмом двойного действия», то есть взведение курка могло осуществляться непосредственно рукой стрелка́ либо автоматически при нажатии на спусковой крючок. Для унтер-офицеров пехоты, кавалерии и вспомогательного состава по заданию руководства бельгийской армии был разработан «9-мм револьвер Наган М/1883» с сознательно ухудшенными боевыми качествами: за счёт введения дополнительной детали была исключена возможность стрельбы «самовзводом», после каждого выстрела приходилось заново взводить курок. Было выпущено ещё несколько модификаций револьвера разных калибров и длин ствола. Вскоре в результате болезни Эмиль Наган почти полностью потерял зрение и основные работы по усовершенствованию конструкции предпринял его младший брат Леон Наган.

Модель 1886 года 
В модели 1886 года была несколько снижена масса оружия и значительно улучшена надёжность и технологичность конструкции, так, четыре пружины ударно-спускового механизма были заменены всего одной двупёрой. Также в новой модели была учтена существующая тенденция развития оружия в сторону уменьшения калибра, был выбран наиболее распространённый в то время 7,5-мм патрон с бездымным порохом. Одной из главных проблем, стоявших перед конструкторами револьверов, был прорыв пороховых газов в зазор между казённым срезом ствола и передним торцом барабана. В конструкции бельгийского оружейника Анри Пипера было найдено решение проблемы обтюрации: перед выстрелом спусковой механизм подавал барабан револьвера вперёд, патрон имел особую конструкцию, пуля в нём была полностью утоплена в гильзу, роль обтюратора играло дульце гильзы, раздаваемое и прижимаемое пороховыми газами в момент выстрела к каналу ствола, что исключало возможность прорыва газов. Этот принцип с существенным упрощением конструкции  механизма, надвигавшего барабан на ствол, был использован Леоном Наганом в 1892 году, под новую модель револьвера был разработан патрон с гильзой, снабжённой удлинённым дульцем. Эта модель револьвера Нагана стала классической, последующие модификации не принесли заметного изменения в конструкцию.

Конструкция 

Во всех револьверах конструкции Нагана прослеживаются общие основы и признаки:
 наличие ударно-спускового механизма двойного действия, позволявшего стрелять как с предварительным взведением курка, так и самовзводом (за исключением «солдатских» и «унтер-офицерских» дореволюционных моделей, в которых самовзводный механизм блокировался в целях уменьшения расхода боеприпасов)
 монолитная неразъёмная рамка
 дверца, открывающая каморы барабана поворотом вбок. Исключение составляет модель 1910, у которой дверца откидывается назад и высвобождает барабан, который откидывается вправо.
 ствол ввинчен в рамку на глухой посадке
 шомпол, в боевом положении скрывающийся в оси барабана, а после стрельбы играющий роль экстрактора (выталкивателя) стреляных гильз
 механизм, находящийся в рамке, закрывается плоской крышкой

Барабан револьвера является одновременно и патронником, и магазином. У наиболее распространённой модели (образца 1895 года) и у большинства её модификаций ёмкость барабана 7 патронов. Полая ось барабана вставляется в рамку спереди и удерживается в ней шомпольной трубкой, установленной перед барабаном на шейке ствола с возможностью поворачиваться на нём как на оси. На моделях с надвиганием барабана на ствол барабан оснащён возвратным механизмом, состоящим из трубки барабана и пружины. На правой стенке рамки размещается стопорное приспособление барабана, роль которого играет подпружиненная дверца. В открытом (откинутом вбок) положении дверца позволяла заряжать и разряжать револьвер, в закрытом закрывала камору, предотвращая выпадение патрона и не давая барабану проворачиваться против часовой стрелки. На барабане выполнены семь гнёзд и выемок для выступа дверцы в открытом и закрытом положении. Механизм револьвера состоит из деталей, выполняющих функции механизма запирания, ударно-спускового механизма и производящих поворот и надвигание барабана на ствол: казённика, ползуна, спускового крючка с собачкой и боевой пружины. Прицельные приспособления состояли из целика с прицельной прорезью на верхней части рамки и мушки на передней части ствола. Всего в конструкции револьвера образца 1895 года 41 деталь.

Ударно-спусковой механизм 
Ударно-спусковой механизм курковый, двойного действия (выпускался также вариант с УСМ только одинарного действия), боёк шарнирно установлен на курке, боевая пружина — пластинчатая, двупёрая, размещена в рукоятке. Шептало выполнено заодно со спусковым крючком. Предохранитель отсутствует, но при ненажатом спусковом крючке специальная деталь не позволяет бойку соприкасаться с капсюлем. При взведении курок приводит также в действие специфический замочный механизм, сдвигающий барабан револьвера вперед, а спусковой крючок обеспечивает стопорение барабана от вращения.

Подробное описание устройства:

Баллистические свойства

Кучность 
Фиксированный прицел отрегулирован на дистанцию в 25 м (на этой дистанции средняя точка попаданий совпадает с точкой прицеливания). При этом на разных дальностях наблюдается следующая кучность попаданий (Таблица).
Диаметр круга (см.), вмещающего 50 % лучших попаданий

Сила боя 
С 35 шагов (25 м) по пакету сухих сосновых досок толщиной 2,54 см (один дюйм), расположенных на расстоянии 8 см одна от другой, наблюдается пробивание: 3 доски — 100 % пуль, 4 доски — 70 %, 5 досок — 25 %. Одна доска пробивается на расстоянии до 200 шагов (140 м).

Производство 
Уже ранняя 9-мм модель 1878 года получила положительные отзывы бельгийской армии, что способствовало известности марки фабрики Наган на мировом рынке.

Револьвер Нагана образца 1895 года, а также его модификации выпускали многие оружейные фирмы по всему миру. Среди них:

 «Fabrique d’armes Emile et Léon Nagant» (Льеж, )
 «Лепаж» ()
 «Байяр» ()
 «Франкот» ()
 «Хускварна Вапенфабрикс» (Швеция)
 Оружейная фабрика в Конгсберге (Норвегия)
 «Генель» (Германия)
 Русский Императорский Тульский оружейный завод ()
 Ижевский оружейный завод ()
 «Арисменди-Гоэнага» (Испания)
 Оружейная фабрика в городе Радом (Польша)
 «Энель» в Зуле (Германия)
 и другие.

Принятие на вооружение в Российской империи 

В конце XIX века Российская империя приступила к массовому перевооружению своей армии. В качестве основного образца стрелкового оружия была выбрана винтовка Мосина образца 1891 года. Штатным револьвером служила морально устаревшая к тому времени модель 4,2-линейного (10,67-мм) револьвера системы Смита-Вессона III образца 1880 года. К поиску перспективных моделей была подключена Комиссия для выработки малокалиберного ружья во главе с генерал-лейтенантом Н. И. Чагиным. Основные требования к новому армейскому револьверу заключались в следующем:

 Большое останавливающее действие пули. Так как одним из основных видов войск была кавалерия, то выстрел на эффективной дальности (до 50 шагов) должен останавливать лошадь.
 «Сила боя» должна обеспечивать пробивание четырёх-пяти дюймовых сосновых досок.
 Небольшая масса (0,82—0,92 кг).
 Калибр, число, направление, профиль нарезов ствола и т. п. должны совпадать с таковыми у трёхлинейной винтовки Мосина, тогда при изготовлении револьверов можно будет использовать бракованные винтовочные стволы.
 Револьвер не должен быть оснащён устройством стрельбы самовзводом, ибо он «вредно влияет на меткость».
 Начальная скорость пули должна составлять не менее 300 м/с.
 Револьвер должен обладать хорошей кучностью стрельбы.
 Конструкция должна быть простой и технологичной.
 Револьвер должен быть надёжен, нечувствителен к загрязнениям и плохим условиям эксплуатации, прост в обслуживании.
 Экстрагирование гильз должно быть не одновременным, а поочерёдным.
 Прицельные приспособления должны быть рассчитаны так, чтобы траектория полёта пули пересекала линию прицеливания на расстоянии 35 шагов.
 Ёмкость барабана не менее 7 патронов.
 Патрон с фланцевой латунной гильзой, оболочечной пулей и бездымным порохом.

Отказ от самовзводной стрельбы и одновременного экстрагирования стреляных гильз был вызван мнением, что, во-первых, они усложнят конструкцию (что негативно скажется на надёжности и стоимости револьвера), а во-вторых, приведут к «избыточному расходу боеприпасов».

Объявленный конкурс носил фиктивный характер. Фактически рассматривали системы Анри Пипера и Леона Нагана, причём, требования конкурса будто бы специально были созданы под револьвер Нагана. Анри Пипер прямо заявлял об отсутствии равенства конкурсантов. Иных серьёзных предложений на конкурсе не было — тульские предложения по модернизации очень удачного револьвера системы Смита и Вессона были очень сырыми, времени на их отработку не было, «загадочный» многоствольный пистолет системы С. И. Мосина существует только в куцых описаниях, некий автоматический пистолет также упоминается отрывочно. Видимость борьбы развернулась между бельгийскими оружейниками Анри Пипером с моделью револьвера М1889 «Байяр» и Леоном Наганом с М1892.

Леону Нагану пришлось переделать револьвер под русский 7,62-мм калибр и, как и в 1883 году, исключить возможность самовзводной стрельбы, ухудшив характеристики оружия в соответствии с требованиями конкурса. Было представлено два варианта — 6- и 7-зарядные револьверы. Револьвер Пипера был отвергнут из-за несоответствия требованиям конкурса. Победа в конкурсе Леона Нагана была, вероятно, во многом обусловлена тем, что у него в российском военном ведомстве уже были давно установленные связи. За патент на револьвер Наган запросил  рублей, в чём ему, в конечном итоге, было отказано и был назначен повторный конкурс с новыми уточнёнными условиями. В них, помимо характеристик, оговаривалась премия:  рублей за конструкцию револьвера и 5000 за конструкцию патрона; кроме того, победитель «отдавал своё изобретение в полную собственность русского правительства, которое получало право изготавливать его как у себя в стране, так и за границей, без какой-либо приплаты изобретателю». Пипер представил на конкурс заново переработанные револьверы с оригинальной автоматикой, которые комиссия сочла «остроумными, но не практичными». Шестиствольный револьвер С. И. Мосина был также отвергнут. Доводки в конструкции револьвера Нагана были менее значительными и после сравнительных испытаний с 4,2-линейным револьвером Смит-Вессона конструкция была одобрена. По результатам войсковых испытаний участвующие в них офицеры высказали настойчивое желание получить револьвер двойного действия с возможностью самовзводной стрельбы. Вернувшись к самовзводному варианту револьвера, комиссия и его не сочла полностью удовлетворительным, поэтому было принято решение принять на вооружение русской армии револьверы двух образцов: самовзводный офицерский и несамовзводный — для унтер-офицеров и рядовых.

После внесения ряда мелких изменений конструкция была утверждена весной 1895 года.

 (25 мая по григорианскому календарю) указом Николая II «солдатская» и «офицерская» модели револьвера Нагана были приняты на вооружение русской армии, однако, по военному ведомству револьверы были официально приняты на вооружение в июне 1896 года, приказом военного министра № 186.

Закупочная цена револьвера, производимого в Бельгии, не превышала для российской армии 30—32 рублей. Контракт предусматривал в течение последующих трёх лет поставку  револьверов образца 1895 года. Бельгийская сторона также была обязана по контракту оказать помощь в постановке производства револьверов на Императорском Тульском оружейном заводе. Конструкция револьвера русского производства подверглась небольшой модернизации: затылок рукояти выполнялся цельным (а не разрезным, как в бельгийском варианте), была упрощена форма мушки. Подверглась усовершенствованию и технология производства. Стоимость тульского нагана составляла 22 рубля 60 копеек. Заказ на пять лет — с 1899 по 1904 год — составил  единиц. Однако, при сравнении цен следует учитывать, что в России револьвер производился на государственном предприятии, и многие расходы не учитывались. Например, для налаживания производства казна закупила в США станки на сумму более миллиона рублей. Если бы эта сумма выплачивалась непосредственно Тульским заводом, цена производства была бы намного выше.

Револьверами были вооружены офицеры, вахмистры, фельдфебели, музыканты и нижние чины полевой артиллерии.

Использование в России и СССР

1900—1917 
Первое успешное боевое применение револьверов конструкции Нагана относится к 1900 году. Русский экспедиционный корпус принял участие в усмирении «восстания боксёров» в Китае. 3 июня 1900 года, при овладении укреплением Таку, запиравшим устье реки Пейхо, командир сводной роты 12-го Сибирского полка поручик Станкевич, одним из первых ворвавшийся в расположение противника, застрелил двух нападавших китайских солдат.

Сокращение ассигнований военного ведомства с 1903 года привело к резкому снижению производства револьверов, и только начавшаяся Русско-японская война заставила правительство направить чрезвычайные кредиты на закупку вооружений. В 1905 году Тульскому заводу предписывалось изготовить  единиц револьвера образца 1895 года, но было выпущено всего  наганов. После войны финансирование программы перевооружения армии в очередной раз сократилось, и созданная в 1908 году межведомственная комиссия разрешила изготовление револьверов по заказам непосредственно войсковых частей.

Царское правительство начало готовиться к большой войне слишком поздно: «Большая программа по усилению армии» была объявлена лишь 7 июля 1914 года, за три недели до начала Первой мировой войны. В это время армии развитых стран начали замену револьверов самозарядными пистолетами, лучшие образцы которых по боевым характеристикам (особенно - в скорострельности, скорости перезаряжания и габаритах) превосходили револьверы. В России очередное перевооружение было признано нецелесообразным.

К 20 июля 1914 года в войсках по табелю насчитывалось  револьверов Нагана всех модификаций (из положенных по штату ), то есть, армия была обеспечена револьверами на 97,3 %, но уже в первых боях потери вооружения были значительными. Были приняты меры по реконструкции оружейной промышленности, и с 1914 по 1917 год было произведено  наганов.

Трудоёмкость изготовления одного револьвера составляла порядка 30 станко-часов. При этом, некоторые сборочные операции (установка осей механизма в рамку) требовали достаточно высокой квалификации персонала. В боевых условиях одними из главных преимуществ стали неприхотливость в эксплуатации и безотказность: так, осечка никак не влияла на возможность произведения следующего выстрела, и не вызывала задержки.

1917—1939 
Наган стал одним из символов русской революции 1917 года и последующей гражданской войны, а в дальнейшем слово «наган» стало нарицательным — в разговорной речи «наганом» часто называли любой револьвер, а иногда и самозарядный пистолет.

На вооружение Красной Армии был принят только самовзводный («офицерский») вариант нагана, при этом технологическая документация в 1918 году была переведена на метрическую систему измерений. Во время гражданской войны Тульский оружейный завод продолжал выпуск револьверов — в период с 1918 по 1920 год было изготовлено  штук ( в 1918 году,  в 1919 году и  в 1920 году). После окончания гражданской войны неоднократно поднимался вопрос о перевооружении Красной армии, однако, даже после принятия на вооружение в 1930 году пистолета ТТ, производство револьверов продолжалось.

В июне-июле 1930 года конструкция и технология производства револьвера подверглась небольшой модификации: прорезь прицела вместо треугольной стала полукруглой, мушку предполагалось сменить на прямоугольную, но затем была введена более сложная полукругло-усечённая её форма.

Отпускная цена одного револьвера «наган» (с комплектом ЗИП) в 1939 году составляла 85 рублей

1939—1950 
Вплоть до начала Второй мировой войны производство револьверов и пистолетов на Тульском заводе поддерживалось примерно на одном уровне, с 1932 по 1941 год произведено более 700 000 револьверов. Преимущества пистолетов были вполне очевидны для руководства РККА, однако, по ряду причин, пистолет ТТ и наганы выпускались параллельно. Одной из причин было мнение, что пистолет должен обязательно быть пригодным для стрельбы через амбразуры танка. Пистолет ТТ для этого явно не подходил, а новые модели пистолетов, имевшие не закрытый кожухом ствол, оказывались хуже ТТ. В 1941 году Тульский оружейный завод был эвакуирован в Удмуртию, в город Ижевск, где производство револьверов продолжилось, а в 1942 году была произведена частичная реэвакуация из Ижевска в Тулу.

В период с 1942 по 1950 год произведено более  револьверов. Револьвер состоял на вооружении РККА, войск НКВД, Войска Польского, 1-го Чехословацкого корпуса, 1-й румынской пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску, 1-й югославской пехотной бригады, французского истребительного авиаполка «Нормандия-Неман».

В военное время на производстве повысился процент брака — сказался недостаток квалифицированных кадров. Качество отделки револьверов военного выпуска было ниже, чем в мирное время. Боевое применение наганов выявило моральное устаревание его конструкции и недостаточность боевых качеств, самым заметным проигрышем, в сравнении с самозарядными пистолетами, была низкая практическая скорострельность (то есть, большая потеря времени на перезаряжание).

После окончания Великой Отечественной войны наган был снят с вооружения Советской Армии и его производство было прекращено. Тем не менее, револьверы системы Нагана находились на вооружении милиции до 1960 года, прокуратуры до 1976 года, в системе военизированной охраны и системе инкассации — намного дольше. Наганы использовались геологическими предприятиями по меньшей мере, до 2000 года. По нормам положенности Мингео СССР, наганами вооружались начальники партий и экспедиций, главные и старшие геологи.

Модификации 

 Nagant M1910 — бельгийская модель обр. 1910 года с одновременной экстракцией стреляных гильз, барабан откидывается вправо.

Боевые модификации 
 «солдатский» наган — револьвер с несамовзводным ударно-спусковым механизмом, выпуск прекращен в 1918 году;
 «командирский» наган — компактный вариант револьвера, предполагающий скрытое ношение, с уменьшенной до 85 мм длиной ствола и укороченной рукоятью. Разработан в 1927 году, выпускался до 1932 года малыми партиями, выпущено около 25 тысяч штук. Поступал на вооружение сотрудников ОГПУ и НКВД.
 кроме того, для разведывательно-диверсионных подразделений в 1929 году был разработан револьвер с глушителем, оснащенный прибором бесшумно-беспламенной стрельбы «БРАМИТ» системы братьев В. Г. и И. Г. Митиных.
 Nagant wz. 30 — револьвер Нагана образца 1895 года польского производства, с 1930 по 1939 год серийно производился на оружейном заводе в г. Радом, всего в Польше было выпущено 20 тыс. шт. револьверов «наган» в двух модификациях: Ng wz.30 и Ng wz.32

Спортивные модификации 
 учебно-тренировочный револьвер Нагана-Смирнского образца 1926 года — конструктор А. А. Смирнский, в 1925—1939 гг. выпущено 3500 шт. под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.
 спортивный револьвер системы Нагана — модель 1953 года, имел утяжеленный ствол, несамовзводный ударно-спусковой механизм, регулируемые прицельные приспособления
 МЦ-4 — модель 1955 года с длиной ствола 147 мм, конструктор — В. А. Парамонов. Револьвер производился в 1956—1966 годы, всего было выпущено 8220 шт. МЦ-4 и МЦ-4-1.

Конверсия в спортивно-охотничье оружие 
 карабин КР-22 «Сокол» — конверсионная модель под патрон .22 LR, представляет собой револьвер «наган» с удлиненным до 500 мм стволом, деревянным цевьём и неотъёмным деревянным прикладом. Масса карабина составляет 2 кг. Производство карабина было начато в 2010 году В октябре 2021 года Сестрорецкий оружейный завод представил вариант карабина "Наган" под патрон 7,62х38 мм
 револьвер «Гром» — конверсионная модель производства украинской компании ООО «СОБР», спортивно-тренировочный револьвер под 4-мм патрон Флобера, разработан в 2012 году

Конверсия в гражданское оружие самообороны 
В начале 2000-х годов на базе револьвера Нагана были разработаны несколько вариантов газовых и травматических револьверов, которые производятся путём переделки из боевых «наганов».
 в России производят гражданское оружие самообороны: травматические револьверы Р1 «Наганыч» под патрон 9 мм Р. А. и ВПО-502 «Наган-М» под патрон 10×32 мм Т, а также служебный травматический револьвер РС под патрон 10×23 мм Т.
 на Украине производят газовые и травматические револьверы «Скат 1Р», «Комбриг», «Г-Наган», «Наган РФ», «РНР-УОС» и укороченный «Скат 1Рк»

В соответствии с криминалистическими требованиями, в конструкцию «резинострелов» внесены изменения, исключающие возможность стрельбы боевыми патронами.

Сигнальные (шумовые) модификации 
 ВПО-503 «Наган-С» («Блеф») — сигнальный револьвер под капсюль «Жевело», выпускается с лета 2006 года. Производитель — Вятско-Полянский завод «Молот» — осуществляет переделку хранящихся на складах боевых револьверов. Конструкция револьвера исключает обратную переделку в боевое оружие (каморы барабана переделаны под калибр капсюля, ствол расточен, в казённую часть ствола вставлена заглушка). При этом внешний вид револьвера практически полностью сохранён. Все фабричные номера, клейма мастеров и контролеров также в сохранности. Револьвер разбирается и обслуживается обычным образом.
 МР-313 (Наган-07). Летом 2008 года началось свёртывание производства револьверов на «Молоте» и перенос производства на Ижевский оружейный завод . В МР-313, по сравнению с «Блефом», внесены изменения в конструкцию заглушки ствола (новая заглушка имеет более продуманную форму), ствол расточен под меньший диаметр, удалён заводской номер револьвера на рамке, фрезерование рамки у казённой части ствола не производится, номер барабана, а иногда и других деталей, не соответствует внутреннему номеру на рамке, втулки под «Жевело» не запрессовываются в каморы барабана, а вкручиваются в предварительно нарезанную в них резьбу. К револьверу прилагаются протирка и двухсторонняя отвёртка.
 Р-2 — сигнальный револьвер под капсюль «Жевело», следующая версия после «Блефа» и МР-313. Производитель — Ижевский машиностроительный завод. Особенности модели:
 в ствол револьвера с правой стороны через раму установлен штифт, который одновременно является заглушкой, место вставки заварено и зашлифовано; тем не менее, ствол выглядит аутентично, нарезы сохранены;
 барабан рассверлен, в нём установлены стандартные вставки под «Жевело»;
 в отличие от МР-313, номер барабана и номер на крышке соответствуют номеру на рамке;
 на крышку нанесены три новодельных клейма (на первом выпуске было больше);
 на барабане и обратной стороне рамки новых клейм нет.

На вооружении 

 : револьверы Нагана под американский калибр .440 были заказаны в Германии для военно-морского флота.
 : в 1884 году на вооружение жандармерии принят револьвер обр. 1884 года под швейцарский патрон 7,5-мм Nagant с бездымным порохом (190 шт.), не менее 15 револьверов были выпущены в варианте с удлинённым стволом, к которому мог быть примкнут игольчатый штык длиной 10 см.
 : в 1887 году на вооружение армии принят револьвер Нагана обр. 1886 года под патрон 7,5-мм Nagant с бездымным порохом, также была закуплена лицензия на производство револьвера. Производство револьвера началось в 1897 году в городе Хускварна, всего с 1898 по 1905 год было произведено  шт.
 : в июле 1891 года на вооружение армии был принят 7,5-мм револьвер «Наган» обр. 1891 года, к 1898 году было закуплено 12 тыс. револьверов и оборудование для производства патронов, установленное на патронном заводе в городе Крагуевац.
 : под индексом M1893 на вооружение была принята модифицированная шведская модель (основное изменение коснулось формы мушки). Вооружённые силы Норвегии получили  револьвера, большинство которых было произведено фабрикой Наган в бельгийском Льеже, 350 единиц в шведской Хускварне и считанные единицы — норвежской фабрикой в городе Конгсберг. На вооружении Норвегии револьверы Нагана были полностью заменены самозарядными пистолетами только после окончания Второй мировой войны.
 : в 1895 году принят на вооружение, после оккупации Греции в 1941 году оказались в распоряжении немецких оккупационных властей, использовались под наименованием Revolver 612(g)
  — 13 мая 1895 г. указом Николая II принят на вооружение Русской армии под названием «3-линейный револьвер системы Наган обр. 1895 г.».
  РСФСР и 
 : находились на вооружении польской армии в 1918—1923 годах, в дальнейшем оставались на вооружении полиции и почтовой охраны. После оккупации Польши в сентябре 1939 года оказались в распоряжении немецких оккупационных властей, использовались под наименованием Revolver 612(p). В 1941—1942 годах советские «наганы» находились на вооружении «армии Андерса».
 : после провозглашения в 1918 году независимости Финляндии, оружие царской армии (в том числе, револьверы «наган») поступили на вооружение подразделений финской армии и иных военизированных формирований. После окончания гражданской войны в Финляндии наганы не были приняты на вооружение и большей частью были разобраны по домам. Во время Зимней войны Финляндии достались тысячи трофейных наганов, но, как и прежде, по большей части они остались в руках лиц, подобравших их после боя. Незначительное количество (~1500 шт.) было сдано на военные склады.
 : трофейные польские (под наименованием Revolver 612(p)) и советские (под наименованием R.612(r)) револьверы поступали на вооружение вспомогательных и охранно-полицейских формирований (в частности, полиции «генерал-губернаторства», отдельных подразделений войск СС, «восточных» формирований вермахта и подразделений вспомогательной полиции на оккупированной территории СССР).
 : с 1943 года на вооружении 1-й польской пехотной дивизии, а затем и других подразделений Войска Польского. Оставались на вооружении до 1950-х годов.
 : сняты с вооружения в декабре 2005 года, разрешены к использованию в тирах физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоят на вооружении военизированной охраны Белорусской железной дороги.
 : по меньшей мере до 1996 года находился на вооружении военизированной охраны, по состоянию на 2012 год, на вооружении инкассаторов Национального Банка Республики Казахстан
 : оставались на вооружении сотрудников почтовой службы по меньшей мере до сентября 2012 года, также являются наградным оружием
 : Большое количество единиц находилось в подразделениях ведомственной военизированной охраны и созданной на её базе ведомственной охраны. В декабре 1998 года был официально принят на вооружение Федеральной службы судебных приставов; также револьверы были разрешены к использованию отдельными категориями сотрудников Министерства сельского хозяйства по меньшей мере до 2002 года, они были сняты с вооружения почтовых служащих в 2003 году, по состоянию на 2006 год находился на вооружении подразделений охраны ФГУП «Охрана» МВД РФ и инкассаторов. Кроме того, «наган» включен в перечень наградного огнестрельного оружия.
 : в 2003 году была продана партия из 680 револьверов; в мае 2008 года правительство Украины приняло решение о распродаже «наганов», в дальнейшем началась их распродажа. По состоянию на 6 августа 2008 года, на хранении министерства обороны имелось 60 000 револьверов «Наган» (50 тыс. исправных и 10 тыс. предназначенных к утилизации); К середине 2011 года, на хранении министерства обороны оставалось  револьверов «Наган», ещё 995 шт. — в МЧС, также револьверы имелись на хранении в МВД и других силовых структурах. По состоянию на июнь 2014 года, оставались на вооружении железнодорожной охраны. В дальнейшем применяется в Вооружённом конфликте на востоке Украины — вооруженными силами ДНР, ЛНР и ограниченно Украинской армией.
 : Вьетнамская Народная армия.

См. также 
 Список револьверов

Примечания

Литература 
 Англоязычная литература
 
 
 

 Русскоязычная литература
 Описание 3-х линейной винтовки образца 1891 г. и 3-х линейного револьвера образца 1895 г. — СПб., 1909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Инструкции, наставления

 
 

 Журналы

Ссылки 

 Наган на сайте о стрелковом оружии www.weaponplace.ru.
 Краткая история «русского нагана» 
 Галерея револьверов Наган
 Револьвер Наган образца 1895 г. (устройство и взаимодействие механизмов в фотографиях)
 Револьвер Наган образца 1895 г. (неполная и полная разборка и сборка, принадлежности)
 Револьвер Наган образца 1895 г. (отличие солдатской модели от офицерской в фотографиях)
 Револьвер Наган образца 1895 г. (интерактивная учебная модель)

Видео
 Nagant Revolver Speed Load
 M1895 Nagant Revolver
 1895 Nagant Revolver Disassembly

Револьверы Первой мировой войны
Наган
Револьверы под патрон центрального воспламенения
Револьверы Российской империи
Оружие под патрон 7,62 × 38 мм Наган